Olmetto ima više značenja:
 Olmetto, Cuneo
 Olmetto, L'Aquila
 Olmetto, Roma